Kentarō Sakata es un personaje del anime Love Hina, pretendiente de Naru Narusegawa . Fue un compañero de Naru antes de su graduación. Donde poseía una gran riqueza gracias a la empresa de su padre. Pero debido a la ayuda de las chicas, Sakata se vio totalmente en la ruina por lo que tuvo que ponerse a trabajar en la residencia haciendo trabajos de limpieza. Es una persona sociable y presumida. Quiere competir con Keitaro Urashima por el amor de Naru Narusegawa. Pero al final se da por vencido

Sólo aparece en el anime.

Personajes de Love Hina